

Айрон-Сіті — місто, штат Джорджія
 Айрон-Сіті — переписна місцевість, штат Теннессі